Десятина — старовинна міра земельної площі в Київській Русі, а пізніше в Україні, в Росії і Білорусі.
 Церковна десятина — десята частина прибутків, яку сплачують головним чином на користь церкви.

 Десятина — містечко, Тотемський район, Вологодська область, Росія
 Десятина — село, Волинська область, Горохівський район, Україна

Див. також 
 Десятинна церква

Примітки

Джерела та література 
 А. О. Гурбик, О. Д. Огуй. Десятина  //